Onderdistrict in Indonesië
 Krembangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Krembangan (Panjatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Krembangan (Gudo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Krembangan (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java